Poszyłenie (okręg wileński)
 Poszyłenie (okręg szawelski)